Charles de Bonchamps (1760-1793), officier militaire français ;
 Marie Renée Marguerite de Scépeaux de Bonchamps (m. 1845), mémorialiste française.